Фауст (Faustus) е име на:

 Фауст Корнелий Сула, проквестор с империум 49 пр.н.е.; син на Луций Корнелий Сула
 Фауст Корнелий Сула (консул 31 г.), суфектконсул 31 г.
 Фауст Корнелий Сула Феликс, консул 52 г.
 Свети Фауст († 190 г. в Милано), раннохристиянски мъченик и светия
 Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин, консул 298 г.
 Фауст Албин Младши, консул 493 г.; през 500 г. построява базилика за Свети Петър до Рим
 Руфий Магн Фауст Авиен Млади, консул на Запада 502 г.
 Аниций Фауст Албин Василий, консул 541 г.; последният консул на Римската империя

 Йохан Фауст (1480 – 1540), алхимик и астролог

Жени:

 Корнелия Фауста (* 86 пр.н.е.), дъщеря на римския диктатор Луций Корнелий Сула, съпруга на Гай Мемий и на Тит Аний Мило
 Фауста (289 – 326), римска императрица, съпруга на Константин I

Други:

 Фауст, драма от Гьоте
Доктор Фауст, трагедия на Кристофър Марлоу
Доктор Фауст, роман на Томас Ман
Фауст, опера на Шарл Гуно
 Фауст, филм на Александър Сокуров от 2011 година